UAO es una sigla que puede referirse a las siguientes universidades:

 Universidad Autónoma de Occidente, en Cali, Valle del Cauca, Colombia.
 Universidad Alonso de Ojeda en Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela.
 Universidad Abad Oliva CEU en Barcelona, Cataluña, España.
 Universidad Alzate de Ozumba en Ozumba, Estado de México, México.

Siglas